Wahlkreis 38 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 38
 Landtagswahlkreis 38